Талл:

 Талл, Джетро (1674—1741) — английский агротехник и изобретатель.
 Талл, Уилфред (1917—2003) — тринидадский легкоатлет.
 Талл — город, расположенный в округе Грант (штат Арканзас, США).

См. также 
 Тал
 Jethro Tull